Nowe Selo (;  – deutsch etwa „Neues Dorf“) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj mit etwa 900 Einwohnern (2001).

Die Ortschaft ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Süden des Rajon Isjaslaw.
Nowe Selo liegt an der Territorialstraße T–18–04 etwa 78 km nördlich vom Oblastzentrum Chmelnyzkyj und 26 km südlich vom Rajonzentrum Isjaslaw.

Zur Gemeinde gehört noch das Dorf Swyrydy () mit etwa 250 Einwohnern.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Rajon Isjaslaw